Geografia:
 Styria () – kraj związkowy w południowej Austrii
 Styria () – kraina w Słowenii
 Styria (niem. Steiermark, słoweń. Štajerska) – kraina historyczna w środkowej Europie

Inne:
 Księstwo Styrii (niem. Herzogtum Steiermark, słoweń. Vojvodina Štajerska) 
 Styria Media Group – austriacki koncern mediowy

Zobacz też 
 Steiermark
 Štajerska